Чита — топоним.

Топоним

Населённые пункты 
 Чита — город, административный центр Забайкальского края России.
 Чита — село в республике Татарстан России.
 Чита — город и муниципалитет в Колумбии.

Реки 
 Чита — река в Забайкальском крае, приток Ингоды, бассейн Амура.
 Чита — река в Красноярском крае, приток Кети, бассейн Оби.
 Чита — река в Красноярском крае, приток Комы, бассейн Енисея.
 Чита — река, приток Кимчу, бассейн Енисея.

Аэропорт 
 Чита — аэропорт в одноимённом городе Забайкальского края.

Железнодорожные станции 
 Чита I — железнодорожная станция Читинского региона Забайкальской железной дороги расположенная в городе Чите Забайкальского края.
 Чита II — пассажирская железнодорожные станции Забайкальской железной дороги расположенная в городе Чите Забайкальского края.

Организации 
 «Чита» — футбольный клуб из России.
 «Чита» — телерадиокомпания, филиал ВГТРК в Забайкальском крае.

Разное 
 Б-260 «Чита» — подводная лодка в составе Тихоокеанского флота.

 Чита — персонаж-шимпанзе, появлявшийся в многочисленных голливудских фильмах о Тарзане.

См. также 
 Ривера, Чита — американская актриса, певица, танцовщица